Mayor puede referirse a:
mayor, más grande, lo opuesto a menor y a igual.
Mayor de edad, adulto
Viejo o anciano
Senior

Matemáticas
 El signo mayor que (>)
 Elemento mayor de un conjunto parcialmente ordenado
 Semieje mayor

Personajes
Hipias mayor
Santiago el Mayor
Agripina la mayor
Julia la Mayor
Druso el Mayor
Mayor de Castilla

Apellido
Federico Mayor Zaragoza
Jaime Mayor Oreja
Michel Mayor

Topónimos
Antillas Mayores
Hato Mayor
Zizur Mayor
Carbonero el Mayor
Lago Mayor
Cabo Mayor
Isla Mayor (Murcia)
Merindad Mayor de Castilla
Sanlúcar la Mayor
Basaburúa Mayor
Mansilla Mayor
Bárcena Mayor
Gamarra Mayor
Miñano Mayor
Zarza la Mayor
Osorno la Mayor

Fitónimos
Escana mayor, nombre vulgar del cereal Triticum spelta

Astronomía
Can Mayor
Osa Mayor

Urbanismo o instituciones
Plaza mayor
Calle mayor , el nombre de varias calles y obras de ficción.
Torre Mayor
Castillo Mayor
Colegio mayor
Templo Mayor
Altar mayor
Capilla mayor
Basílica de Santa María la Mayor

Música
Modo mayor
Do mayor, etc.
Acorde mayor
Escala relativa mayor
Mayores, canción de Becky G con Bad Bunny

Derecho
 Mayor de edad, la edad de plena capacidad jurídica
 Fuerza mayor

Anatomía
Músculo pectoral mayor
Músculo glúteo mayor
Músculo cigomático mayor

Cargos 
Mayor, rango militar inmediatamente inferior al de teniente coronel 
Mayor de plaza, oficial encargado del detall de una ciudad de guerra, ciudadela, fortaleza, etc.
Maiores visigodos, los principales cargos públicos del reino visigodo.
 El cargo anglosajón equivalente a alcalde
Maestro mayor de obras, antiguo oficio de la construcción
Cónsul mayor, cargo público al frente de los comunes de Andorra
Alférez mayor, el que llevaba la bandera o pendón de la tropa de una villa
Alcalde mayor, cargo de la administración de justicia del Antiguo Régimen en España
 Sargento mayor, cargo inmediatamente inferior al Maestre de Campo
 Suboficial mayor, suboficial de mayor grado en las Fuerzas Armadas
 Estado mayor, grupo de oficiales que se ocupan de la administración, logística y planeamiento
 Plana mayor, personas que se ocupan del mando táctico de una unidad militar

Oficios de la Corte
Caballerizo mayor
Aposentador mayor
Camarero mayor

Términos náuticos
Vela mayor
Palo mayor

Otros usos
Artes mayores
Hermano mayor
Por mayor, mayorista
Fallera Mayor
Libro mayor